

Geografia 
 Regno Unito
 Hartford – parrocchia civile del Cheshire
 Hartford – villaggio del Cambridgeshire
 Stati Uniti d'America
 Hartford – città della Contea di Geneva, Alabama
 Hartford – città della Contea di Sebastian, Arkansas
 Hartford – capitale del Connecticut
 Hartford – città della Contea di Minnehaha, Dakota del Sud
 Hartford – villaggio della Contea di Madison, Illinois
 Hartford – città della Contea di Warren, Iowa
 Hartford – città della Contea di Lyon, Kansas
 Harfford – capoluogo della Contea di Ohio, Kentucky
 Hartford – città della Contea di Oxford, Maine
 Hartford – città della Contea di Van Buren, Michigan
 Hartford – città della Contea di Washington, New York
 Hartford – due villaggi dell'Ohio, uno nella Contea di Licking e l'altro nella Contea di Trumbull
 Hartford – città della Contea di Windsor, Vermont
 Hartford – città della Contea di Dodge e della Contea di Washington, Wisconsin

Altro 
 USS Hartford (SSN-768) – sottomarino statunitense di Classe Los Angeles.